Сезон 2010-11  — 20-й розыгрыш Евролиги среди баскетбольных женских клубных команд Европы с момента изменения названия чемпионата. Финал Четырёх прошёл с 8 по 10 апреля в Екатеринбурге (Россия).

Участники

Формат 
Формат Евролиги состоит из трёх этапов. На первом этапе 24 команды делятся путём жеребьёвки на 4 группы по 6 команд в каждой группе. Клубы внутри каждой группы проводят по два матча друг с другом — на своей площадке и в гостях. По итогам группового турнира составляется сводная таблица всех участников (кроме команд, занявших в своих группах 5 и 6-е места), где главный показатель — процент побед по отношению к поражениям, а при равенстве оного, учитывается дополнительный показатель — процентное соотношение между забитыми мячами и пропущенными. Команды занявшие с 1 по 16-е место выходят в плей-офф: 1-е место — 16-е место, 2 — 15, 3 — 14, 4 — 13 и т. д. где играют до трех побед по системе 1+1+1. Последним этапом является турнир Финал четырёх, на котором четыре лучшие команды собираются в один город, где разыгрывают чемпионский титул по системе плей-офф до одной победы.

Предварительный турнир

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Сводная таблица

Плей-офф 

  Анке Де Мондт  Белинда Снелл   Сильвия Домингес   Альба Торренс — MVP финала   Изабель Санчес   Амайа Гастаминца   Марта Харай   Лаура Хиль   Анна Монтаньяна   Эрика Де Соуза   Санчо Литтл  Главный тренер —  Лукас Мондело

Матч звёзд Евролиги — 2011 
Матч звёзд Евролиги — 2011 прошёл в Гдыне 8 марта 2011 года. Это была шестая «игра звёзд» в истории ФИБА-Европа. По итогам двухмесячного голосования на официальном сайте турнира были объявлены составы сборных.

 Сборная Европы:  Селин Дюмерк,  Сандрин Груда (обе — «УГМК»),  Альба Торренс,  Санчо Литтл (обе — «Халкон Авенида»),  Амайя Вальдеморо («Ривас Экополис») — старт;  Елена Левченко,  Эвелина Кобрин (обе — «Висла Кэн-Пак»),  Юстина Журовска («Гожув»),  Лирон Коэн («Беретта-Фамилья»),  Хана Хоракова («Фенербахче»),  Элина Бабкина («Лотос»),  Катерина Эльхотова («ЗВВЗ УСК»). Старший тренер —  Георг Дикеоулакос («Лотос»), помощник —  Хосе Игнасио Фернандес («Висла Кэн-Пак»)

Сборная остального мира : Моника Райт («Лотос»), Сеймон Огастус, Сильвия Фаулс (обе — «Галатасарай»), Энджел Маккатри («Фенербахче»), Кэндис Дюпри («Гуд Энджелс») — старт; Ребекка Брансон («Рос Касарес»), Тина Чарльз («Надежда»), Меган Махони («Крас Баскет»), Кэтрин Джонс («Бурж Баскет»), Деванна Боннер («Ривас Экополис»), Сью Берд («Спарта энд К»), Александрия Квигли («Печ 2010»). Старший тренер —  Ласло Ратгебер («Фенербахче»), помощник —  Гундарс Ветра («УГМК»)

Накануне матча были произведены замены травмированных игроков: в сборной Европы вместо А. Вальдеморо —  Аушра Бимбайте («Вичи Аистес»); в сборной остального Мира вместо Р. Брансон —  Кэтрин Дуглас («Рос Касарес»).

MVP поединка признана нападающая Сильвия Фаулз, в конце поединка отметившаяся попаданием сверху в быстром отрыве. В конкурсе трехочковых бросков победила чешская защитница Катерина Эльхотова.

Лидеры сезона

См. также 
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2010/2011

Ссылки 
 Статистика Евролиги ФИБА среди женщин 2010/11 на сайте газеты «Спорт-Экспресс»
 Оф. статистика Евролиги ФИБА среди женщин 2010/11

Женская Евролига
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе